Ocean Park steht für:

 Ocean Park, eine Ortschaft in Uruguay
 Ocean Park Bremerhaven, einen nicht realisierten Freizeitpark in Bremerhaven
 Ocean Park Hong Kong, einen Freizeitpark in Hongkong